Barrett Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barrett Mountain (New Hampshire)
 Barrett Mountain (Alexander County, North Carolina)
 Barrett Mountain (Caldwell County, North Carolina)